2 miejscowości w Polsce:
 Mechlin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Mechlin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem